Otto von Gierke – ur. 1 stycznia 1841 w Szczecinie, zm. 10 października 1921 w Berlinie, niemiecki historyk prawa
 Henning von Gierke – niemiecki scenograf, twórca scenografii do m.in. filmu Wernera Herzoga "Nosferatu wampir"
 Edgar Otto Conrad von Gierke – ur. 9 lutego 1877 roku we Wrocławiu, zm. w 1945 roku, niemiecki lekarz, odkrywca choroby von Gierkego